Bošov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bošov, Ortsteil von Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim
 Bošov (Vrbice), Ortsteil von Vrbice, Okres Karlovy Vary
 Bošov, Wüstung in der Gemeinde Hartmanice, Okres Klatovy